

Cinéma 
 Zelig, une œuvre cinématographique du cinéaste américain Woody Allen.

Patronyme 
 Simcha Zelig (1864-1942), rabbin orthodoxe biélorusse .
 Dariusz Zelig (1957-), joueur polonais de basket-ball.

Homonymie de patronyme